Овај чланак приказује списак процењене производње оклопних возила у Немачкој током и пред Други светски рат. То укључује оклопна извиђачка возила, оклопне транспортере, тенкове, јуришне топове, јуришну артиљерију, ловце тенкова, самоходну артиљерију, самоходне противтенковске топове и самоходне противавионске топове.

Табеларни приказ

Напомене 

Немачка оклопна возила у Другом светском рату